Spring (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen
Spring (televisiesoap), een Vlaamse jeugdsoap over een dansschool en een muziekgroepje
Spring (muziekgroep), een Vlaamse muziekgroep gebaseerd op de televisiesoap
Spring (stripreeks), een Vlaamse stripreeks gebaseerd op de televisiesoap
Spring, Britse muziekgroep
Spring Framework, een raamwerk gericht op ontwikkeling van software 
Spring (Texas), een stad in de Amerikaanse staat Texas
Șpring, gemeente in Roemenië.
Spring (computerspel), een opensource-RTS-spel
Spring, een methode om een voor- of achterwaartse beweging van een afgemeerd schip te verhinderen. 
Spring (Nivon), een reizenwerkgroep voor en door 25 tot 40-jarigen.
Spring (2014), Italiaanse/Amerikaanse film uit 2014 
Dacia Spring, een elektrische auto gemaakt door Dacia (automerk).